Fourton ist der Familienname folgender Personen:

 Etienne Maillet de Fourton ( -1733),  Wasserbauingenieur, Ingenieurmajor und Unternehmer in Hannover
 Jean Fourton (* 1934), französischer Autor, Humanist, Maler und Psychoanalytiker